Бриньянку́р, Бріньянкур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 45 км на північний захід від Парижа, 15 км на північний захід від Сержі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 83 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 223,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 
 Бриньянкур на сайті французького Національного інституту географії
 Бриньянкур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Бриньянкур на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Бриньянкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-д'Уаз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Валь-д'Уаз